Keith Jack Oliver (ur. 14 sierpnia 1942 roku w Chadwell Heath w Esseksie) – brytyjski kierowca wyścigowy.

Wyniki w Formule 1

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1942
Brytyjscy kierowcy Formuły 1
Brytyjscy kierowcy 24h Le Mans
Brytyjscy kierowcy Brytyjskiej Formuły 3
Kierowcy Lotusa w Formule 1
Kierowcy McLarena w Formule 1
Kierowcy BRM w Formule 1
Kierowcy Shadowa w Formule 1
Brytyjscy kierowcy Brytyjskiej Formuły 2
Właściciele zespołów Formuły 1